Ка́непи () — волость в Эстонии в составе уезда Пылвамаа.

География 
Расположена в юго-восточной части Эстонии. Площадь — 524,66 км2, плотность населения в 2021 году составила 9 человек на 1 км2.

Самые большие озёра волости: Валгъярв, Йыкси, Пийганди и Эраствере. Из озера Валгъярв берёт своё начало река Элва. Через волость протекают реки Ахья и Выханду.

Главные шоссе волости: Тарту—Выру и Тарту—Лухамаа.

История 
Волость Канепи образована 21 октября 2017 года в результате административно-территориальной реформы путём слияния волостей Валгъярве, Кыллесте и Канепи.

Исторический приход Канепи занимал бо́льшую часть современной волости Канепи и был основан в 1675 году на базе окраинных земель приходов Пылва, Урвасте и Отепя. Топоним с наибольшей вероятностью произошёл от слова "kanep" («конопля») и связан с одеждой, которую делали из конопляного волокна.

В июне 2019 года во время своего визита в Румынию старейшина волости Канепи подписал договор о сотрудничестве с румынской волостью .

Символика 
Герб: на закруглённом сверху зелёном щите серебряный листья конопли. Листья пальцеобразные, с цветоножками, всего семь листьев, прямые, снизу слегка расширяющиеся. Здесь имеется эффект каламбура (есть поговорка «Глаз видит то, что ухо слышит»). Этот символ использовался на флаге уже в 1869 году, когда Общество песни и танца Канепи приняло участие в первом Эстонском празднике песни. Цвета герба связаны с цветами растения.
Флаг: полотнище поделено на три части: на центральном белом прямоугольнике зелёный лист конопли без стебля, по краям зелёные вертикальные полосы. Нормальный размер флага 165 x 105 см.

Символика волости избиралась на народном интернет-голосовании весной 2017 года. На конкурс поступили 23 работы, в голосовании приняли участи более , и вариант с конопляными листьями набрал более . В промышленных объёмах конопля выращивалась и в советской Эстонии, после запрета на несколько лет эта деятельность была разрешена в 2004 году. По объёмам выращивания конопли Cannabis sativa Эстония занимает 2 место в Европе ( в 2017 году), на первом месте — Франция. В Эстонии от собранного урожая остаётся только десятая часть, однако, дешёвая конопля импортируется также из Китая. Выращивание конопли Cannabis indica с целью получения наркотических веществ и употребление марихуаны в Эстонии запрещено.

Население 
78 % населения волости живёт в малонаселённых деревнях (число жителей менее 100). Численность населения имеет тенденцию к снижению, как и в большинстве других волостей Эстонии. В 2015–2018 годах число молодых людей было стабильно меньше числа пенсионеров. Численность налогоплательщиков в 2010–2018 годах медленно, но постоянно росла, в 2010–2017 годах выплаченный в волости подоходный налог тоже рос, но в 2018 году упал до уровня 2015 года.

Населённые пункты 
В составе волости по состоянию на 1 октября 2019 года были 1 посёлок и 49 деревень.

Посёлки: Канепи.
Деревни: Абиссааре, Айасте, Валгъярве, Варбузе, Вески, Висси, Воорепалу, Ихамару, Йыгехара, Йыкси, Каагвере, Каагна, Караски, Карилатси, Карсте, Койгера, Коорасте, Кооли, Крюйднери, Кроотузе,  Лаури,  Мааритса, Магари, Мюгра, Нярапяэ, Палутая, Пеэтримыйза, Пийганди, Пийгасте, Прангли, Пылгасте, Ребасте, Пикаярве, Пикарейну, Пууги, Саверна, Сирвасте, Соодома, Сыресте, Сулаоя, Тийдо, Туулемяэ, Тыду, Хаука, Хейсри, Хино, Хино, Хяэтару и Эраствере.

17 октября 2019 года волостное собрание Канепи, основываясь на заявлении местных жителей, приняло решение объединить деревни Эраствере и Соодома, убрав с карты Эстонии название Соодома, появившееся в 1977 году. Это означает восстановление деревни Эраствере в прежних исторических границах.

Статистика 

Данные Департамента статистики о волости Канепи:

Число жителей на 1 января каждого года:

Число рождений:

Число смертей:

Зарегистрированные безработные:

Средняя брутто-зарплата работника:

В 2019 году волость Канепи занимала 31 место по величине средней брутто-зарплаты среди 79 муниципалитетов Эстонии.

Число учеников в школах:

Инфраструктура

Образование 

В волости Канепи работает 4 детских сада и детские ясли на 10 мест. Общеобразовательные учреждения волости: гимназия Канепи, основная школа деревни Кроотузе и основная школа деревни Саверна.

Медицина и социальное обеспечение 
В волости работает 2 семейных врача, 2 медсестры и 2 стоматолога: соответственно по одному специалисту в посёлке Канепи и в деревне Саверна; в этих же населённых пунктах есть по одной аптеке. 

Дома по уходу есть в деревнях Саверна (30 мест, открыт в 1985 году) и Кроотузе; ежемесячная плата за место в 2019 году составляла 680 евро (без учёта затрат на лекарства). В деревне Пылгасте в 2009 году открылся пансионат на 22 места. Действуют также частные заведения для пожилых людей: пансионат Пийгасте, пансионат Караски и дом по уходу Канепи.

Культура, досуг и спорт 
В волости насчитывается 8 библиотек, из них 2 — при сельских домах, 3 молодёжных центра. Сельские дома (деревенские центры) есть в посёлке Канепи и деревнях Пылгасте, Эраствере, Мааритса, Кроотузе и Саверна.

Спортом можно заниматься в спортзалах гимназии, школ и сельских домов (баскетбол, настольный теннис, бадминтон, степ-аэробика, йога и др.). В Кроотузе и Валгъярве есть парки для диск-гольфа, в Саверна, Валгъярве и Кроотузе — тропы здоровья с тренажёрами на открытом воздухе, в Пылгасте — площадки для футбола и баскетбола, у гимназии — теннисная площадка.

Жилая среда 
До 2017 года в посёлке Канепи работали отдельные котельные у гимназии, здания волостной управы и детского сада. Финансовая поддержка  ЕС помогла внедрению в жизнь проекта строительства сети его центрального водо- и теплоснабжения. Размер его инвестиций составил , также были получены от эстонского  (KIK), около  выделила волостная управа. Единой сетью были объединены здания, принадлежащие волости, и один многоквартирный дом. KIK также покрыл бо́льшую часть затрат на проектирование и строительство единого водоснабжения и канализации в посёлке Канепи и в деревне Пылгасте.

Жителей волости обслуживают уездные автобусные маршруты.

По данным Департамента полиции Эстонии за 2015 год уровень преступности в волости Канепи был выше среднего по Эстонии.

Экономика 

Крупнейшие работодатели волости по состоянию на 31 декабря 2019 года:

Достопримечательности 

Памятники культуры:
 Яановская церковь Канепи (церковь Иоанна Крестителя) 
Cпроектирована архитектором Фридрихом Сигелем (Friedrich Siegel) и построена в 1806–1810 годах, орган сделан известным немецким мастером Вильгельмом Сауэром (Wilhelm Sauer) в 1902 году;
 мыза Пикаярве 
Главное здание мызы в югендстиле построено примерно в 1908 году, в советское время в нём размещался дом престарелых, в настоящее время мызный комплекс находится в частной собственности, а особняк известен под названием «Замок Кантервилла» (), в котором размещается гостиница и проводятся различные праздничные мероприятия;
 надгробный памятник «Надежда» на кладбище Канепи, скульптор Аугуст Вейценберг, 1897 год (бронза, гранит).

Другие достопримечательности:
 Музей под открытым небом Карилатси (Пылваский крестьянский музей).
На территории в 5 гектаров расположены судебный дом, школа (памятник культуры, деревянное строение с полувальмовой крышей построено в 1889 году), волостной дом, кузнечный хутор, голландская мельница и хозяйственные крестьянские постройки. Здесь также экспонируются старинные сельскохозяйственные машины и транспортные средства;
 Театральный хутор Алле-Сайя
Расположен в деревне Каагна, известен своей театральной деятельностью. Основан в 2014 году постановщиком, юристом и археологом Ингрид Ульст (Ingrid Ulst, род. 26.03.1977).

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт волости Канепи 
 Фотогалерея волости Канепи на сайте Flickr

 

Волости Эстонии
Пылвамаа
Административные единицы, образованные в 2017 году